Il doppio del torneo di tennis Campinas Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Edgardo Massa e Leonardo Olguín che hanno battuto in finale José de Armas e Flávio Saretta 66-7, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

Assente
 Edgardo Massa /  Leonardo Olguín (Campioni)

 Adriano Ferreira /  Antonio Prieto (primo turno)
 Artem Derepasko /  Denis Golovanov (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Campinas Challenger 2001